Veitskirche (Veitskapelle) nach dem heiligen Veit (Vitus) heißen folgende Kirchengebäude:

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Dittigheim: Kirche St. Vitus
 Ellwangen: Basilika St. Vitus
 Flein: Veitskirche
 Gaishardt: Kapelle St. Vitus
 Gärtringen: St.-Veit-Kirche
 Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach: Pfarrkirche St. Veit
 Gruol: Vituskapelle
 Handschuhsheim: Pfarrkirche St. Vitus
 Hayingen: Stadtkirche St. Vitus
 Heuchlingen: St.-Vitus-Kirche
 Horn: Pfarrkirche St. Johann und Vitus
 Istein: Klotzenkapelle
 Jagstzell: Pfarrkirche St. Vitus
 Kernen im Remstal: St.-Veits-Kirche
 Mühlheim an der Donau: Kapelle St. Vitus
 Ochsenhausen: Friedhofskapelle St. Veit
 Rheinsheim: Kirche St. Vitus
 Schönfeld: Pfarrkirche St. Vitus
 Stuttgart: Veitskapelle
 Waldenbuch: St.-Veits-Kirche
 Wasenweiler: Kapelle St. Vitus

Bayern

A – K 
 Altenfelden: Filialkirche St. Vitus
 Amerdingen: Pfarrkirche St. Vitus
 Au in der Hallertau: Pfarrkirche St. Vitus
 Bad Kötzting: Pfarrkirche St. Vitus
 Büchenbach: Pfarrkirche St. Vitus
 Burgebrach: Pfarrkirche St. Vitus
 Burglengenfeld: Pfarrkirche St. Vitus
 Dittersbrunn: Filial- und Wallfahrtskirche  St. Vitus
 Dombühl: Pfarrkirche St. Veit
 Donaualtheim: Pfarrkirche St. Vitus
 Dorfen: Marktkirche St. Veit
 Dorfprozelten: Pfarrkirche St. Vitus
 Ebern: Friedhofskapelle St. Maria, Georg und Vitus
 Ebersbrunn: Kirche St. Vitus
 Egling an der Paar: Pfarrkirche St. Vitus
 Erling: Pfarrkirche St. Vitus
 Erlingshofen: Pfarrkirche St. Vitus
 Ettendorf: Kirche St. Vitus und Anna
 Eußenheim: Kapelle St. Veit
 Eyerlohe: Kapelle St. Vitus
 Fahrenzhausen: Filialkirche St. Vitus
 Füssen: Schlosskapelle St. Veit
 Gaiganz: Filialkirche St. Vitus
 Gammelsdorf: Pfarrkirche St. Vitus
 Gempfing: Pfarrkirche St. Vitus
 Gerach: Kirche St. Vitus
 Gilching: Pfarrkirche St. Vitus
 Hagau: Filialkirche St. Vitus
 Hauzenberg: Pfarrkirche St. Vitus
 Heiligenstadt in Oberfranken: Pfarrkirche St. Veit und Michael
 Herrieden: Stiftsbasilika St. Vitus und Deocar
 Hirschaid: Pfarrkirche St. Veit
 Hörblach: Filialkirche St. Vitus
 Iffeldorf: Pfarrkirche St. Vitus
 Illschwang: Simultankirche St. Vitus
 Immelstetten: Pfarrkirche St. Vitus
 Junkersdorf: Filialkirche St. Veit
 Kaisten: Kuratiekirche St. Vitus
 Karbach: Pfarrkirche St. Vitus
 Kirchfembach: Filialkirche St. Veit
 Kirchweidach: Pfarrkirche St. Vitus
 Kupferberg: Pfarrkirche St. Vitus

L – Z 
 Langendorf: Kirche St. Vitus
 Langweid a. Lech: Pfarrkirche St. Vitus
 Lauterbrunn: Pfarrkirche St. Vitus
 Leubach: Kirche St. Vitus
 Maisach: Pfarrkirche St. Vitus
 Marktbergel: Pfarrkirche St. Veit
 Marquartstein: Burgkapelle St. Vitus
 Mauerstetten: Pfarrkirche St. Vitus
 Mettenbach: Filialkirche St. Veit
 Moosen: Filialkirche St. Vitus
 Mühlhausen: Pfarrkirche St. Vitus
 Nassenbeuren: Pfarrkirche St. Vitus
 Neuhausen: Pfarrkirche St. Vitus
 Neukirchen: Pfarrkirche St. Vitus
 Neumarkt-Sankt Veit: Stadtpfarrkirche St. Vitus, ehem. Kloster Sankt Veit
 Neunaigen: Pfarrkirche St. Vitus
 Neunstetten: Pfarrkirche St. Vitus
 Oberweißenbrunn: Filialkirche St. Antonius Eremit und St. Vitus
 Oesdorf: Filialkirche St. Vitus
 Offenstetten: Pfarrkirche St.-Vitus
 Ottensoos: Kirche St. Veit
 Ottmarshausen: Pfarrkirche St. Vitus
 Rammelkam: Hofkirche St. Vitus
 Ramsthal: Kirche St. Vitus
 Regensburg: Sowohl die ehemalige Pfarrkirche des Klosters Karthaus Prüll, die im Laufe der Säkularisationzu einem erhöht gelegenen Wohnhaus umgebaut wurde (heute: Ludwig Thomastr. 16), als auch die Klosterkirche des Klosters Karthaus Prüll wurden bzw. werden als Kirche St. Vitus bezeichnet. 
 Reistingen: Pfarrkirche St. Vitus
 Rettenbach am Auerberg: Pfarrkirche St. Vitus
 Rieden: Pfarrkirche St. Vitus
 Röbersdorf: Filialkirche St. Veit
 Sailauf: Pfarrkirche St. Vitus
 Schnaittenbach: Stadtpfarrkirche St. Vitus
 Schöngeising: Kirche St. Vitus
 Solnhofen: Pfarrkirche St. Veit
 Sparneck: St.-Vitus-Kirche
 Staudach: Filialkirche St. Vitus
 Sterpersdorf: Pfarrkirche St. Vitus
 Stockdorf: Alte Kirche St. Vitus und Neue Kirche St. Vitus
 Stockheim: Pfarrkirche St. Vitus
 Straubing: Filialkirche St. Veit
 Tauberzell: Pfarrkirche St. Veit
 Teisbach: Pfarrkirche St. Vitus
 Tiefenbach: Pfarrkirche St. Vitus
 Törring: Pfarrkirche St. Vitus
 Unterampfrach: Kirche St. Sebastian und St. Veit
 Unterglauheim: Pfarrkirche St. Veit
 Unterlaimbach: St.-Veit-Kirche
 Ursensollen: Pfarrkirche St. Vitus
 Veitlahm: Pfarrkirche St. Veit
 Veitriedhausen: Filialkirche St. Vitus
 Veitsaurach: Pfarrkirche St. Vitus
 Veitsbronn: Kirche St. Veit
 Veitshöchheim: Kirche St. Vitus
 Waltersberg: Filialkirche St. Vitus
 Weichering: Pfarrkirche St. Vitus
 Weimersheim: Pfarrkirche St. Vitus
 Wermerichshausen: Pfarrkirche St. Vitus
 Willmatshofen: Pfarrkirche St. Vitus
 Wolfertschwenden: Pfarrkirche St. Vitus, Modestus und Kreszentia
Anm.: Allein im Bistum Augsburg sind mindestens 34 Kirchen dem heiligen Vitus geweiht.

Hessen 
 Bachern: Friedhofskapelle St. Vitus
 Bad Salzschlirf: Pfarrkirche St. Vitus
 Immighausen: St. Vitus
 Kriftel: Kirche St. Vitus
 Lütterz: St. Vitus und St. Elisabeth
 Saasen: Evangelische Veitsberg-Kirche
 Twiste: St. Veit
 Veitsteinbach: Filialkirche St. Vitus
 Wanfried: St.-Veits-Kirche

Niedersachsen 
 Altenoythe: St.-Vitus-Kirche
 Barnstorf: St.-Veit-Kirche
 Barskamp: St.-Vitus-Kirche
 Belun: St. Vitus
 Dörpen: St. Vitus
 Erbsen: St. Vitus
 Frellstedt: Kirche St. Vitus
 Freren: St. Vitus
 Groß Giesen: Pfarrkirche St. Vitus
 Hemmendorf: St. Vitus
 Hillerse: St.-Viti-Kirche
 Lathen: St. Vitus
 Löningen: Pfarrkirche St. Vitus
 Lünne: St. Vitus
 Meppen: Propsteikirche St. Vitus
 Rätzlingen: St.-Vitus-Kirche
 Reinstorf: St.-Vitus-Kirche
 Schoningen: St. Vitus
 Uelzen: St.-Viti-Kapelle
 Venhaus: Pfarrkirche St. Vitus
 Vestrup: St. Vitus
 Visbek: Pfarrkirche St. Vitus
 Wilkenburg: St.-Vitus-Kirche
 Zeven: St.-Viti-Kirche

Nordrhein-Westfalen 
 Alhausen: Kirche St. Vitus
 Bontkirchen: Pfarrkirche St. Vitus
 Corvey: Pfarrkirche St. Stephanus und St. Vitus
 Elten: ehemalige Reichsstift und Kirche St. Vitus
 Gevelsdorf: Pfarrkirche St. Vitus
 Haaren: Pfarrkirche St. Vitus
 Hegensdorf: St. Vitus
 Hemer: Vituskirche (abgerissen)
 in Hilchenbach:
 die ev.-ref. Stadtkirche „St. Veit“
 die kath. Filialkirche St. Vitus
 Lette: Pfarrkirche St. Vitus
 Messinghausen: Pfarrkirche St. Vitus
 Mönchengladbach: Münster St. Vitus
 Oedt: Pfarrkirche St. Vitus
 Olfen: Pfarrkirche St. Vitus
 St. Vit: Pfarrkirche St. Vitus
 Südlohn: Pfarrkirche St. Vitus
 Willebadessen: Pfarrkirche St. Vitus

Rheinland-Pfalz 
 Konken: Prot. Kirche St. Veit
 Ludwigshöhe: Pfarrkirche St. Vitus
 Lösnich: St. Vitus (Lösnich)
 Mayen: Pfarrkirche St. Veit

Sachsen-Anhalt 
 Döllnitz: Dorfkirche St. Viti
 Drübeck: Klosterkirche St. Vitus
 Gröningen: Klosterkirche St. Vitus
 Güsten: Kirche St. Vitus
 Lützen: Stadtkirche St. Viti
 Merseburg: Altenburger Kirche St. Viti
 Schwittersdorf: Dorfkirche St. Veit
 Teutschenthal: Kirche St. Viti in Unterteutschenthal

Thüringen 
 Ammern: St.-Vitus-Kirche
 Artern: St.-Veits-Kirche
 Auerstedt: Friedenskirche St. Vitus
 Berka: Dorfkirche St. Viti
 Breitenworbis: St.-Vitus-Kirche
 Brüheim: Dorfkirche St. Vitus
 Crock: Pfarrkirche St. Veit
 Eckardtsleben/Bad Langensalza: St. Vitus (Eckardtsleben)
 Erfurt: Vitikirche (abgerissen)
 Friemar: Dorfkirche St. Veit
 Großballhausen: Dorfkirche St. Vitus
 Gudersleben: Dorfkirche St. Vitus
 Hesserode: Evangelische Dorfkirche St. Viti
 Hopfgarten: Dorfkirche St. Vitus
 Kleinfahner: Dorfkirche St. Veit
 Kriebitzsch: Dorfkirche St. Veit
 Leutenthal: St. Vitus
 Leutersdorf: Dorfkirche St. Vitus
 Oberpreilipp: Dorfkirche St. Veit
 Schloßvippach: St.-Vitus-Kirche
 Sülzfeld: Dorfkirche St. Veit
 Tüttleben: St. Viti
 Veilsdorf: Friedenskirche St. Veit
 Wechmar: St. Viti
 Weitisberga: St. Veit oder St. Martin
 Wernburg: St.-Veit-Kapelle
 Wickerstedt: Dorfkirche St. Vitus
 Wülfershausen: Dorfkirche St. Vitus
 Wünschendorf: Veitskirche
 Zottelstedt: Dorfkirche St. Vitus

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Eisenstadt-Kleinhöflein
 Katholische Pfarrkirche Lutzmannsburg

Kärnten
 Pfarrkirche Edling
 Filialkirche Klein Sankt Veit

Niederösterreich
 Pfarrkirche Drasenhofen
 Pfarrkirche Edlitz
 Pfarrkirche Großreinprechts
 Pfarrkirche Hardegg
 Pfarrkirche Hausbrunn
 Pfarrkirche Klein-Engersdorf
 Katholische Pfarrkirche Laa an der Thaya
 Pfarrkirche Kritzendorf
 Pfarrkirche St. Veit (Krems)
 Pfarrkirche Maissau
 Pfarrkirche Puchberg am Schneeberg
 Pfarrkirche Rohrau
 Pfarrkirche St. Veit an der Gölsen
 Pfarrkirche St. Veit an der Triesting
 Pfarrkirche Schottwien
 Pfarrkirche Untersiebenbrunn
 Pfarrkirche Wolfsbach
 Filialkirche Kirchstetten
 Veitkapelle Pfaffstetten in der Gemeinde Ravelsbach

Oberösterreich
 Pfarrkirche Bad Kreuzen
 Pfarrkirche Haag am Hausruck
 Pfarrkirche Holzhausen
 Pfarrkirche Katsdorf
 Pfarrkirche Lasberg
 Pfarrkirche Putzleinsdorf
 Pfarrkirche St. Veit im Mühlkreis
 Pfarrkirche Tumeltsham
 Filialkirche Hehenberg
 Filialkirche St. Veit im Innkreis

Salzburg
 Katholische Pfarrkirche Elixhausen
 Pfarrkirche Henndorf
 Pfarrkirche Morzg
 Veitskirche (Sankt Veit im Pongau)

Steiermark
 Pfarrkirche St. Veit (Graz)
 Pfarrkirche Liezen
 Pfarrkirche Modriach
 Pfarrkirche Mooskirchen
 
 Veitskirche (Passail)
 Veitskirche (Paldau)
 
 Pfarrkirche Weißkirchen in Steiermark

Tirol
 Pfarrkirche Ampass
 Pfarrkirche Fulpmes
 Pfarrkirche Kufstein-St. Vitus
 Pfarrkirche St. Veit in Defereggen
 Pfarrkirche Umhausen
 Pfarrkirche Waidring
 Pfarrkirche Zell am Ziller

Wien
 Ober St. Veiter Pfarrkirche

Frankreich 
 Chapelle de Languidou

Italien 
 St. Veit am Bichl bei Tartsch im Vinschgau, Südtirol
 St. Veit in Prags, Südtirol

Kroatien 
 in Ozalj die barocke St.-Vitus-Pfarrkirche
 die St.-Vitus-Kathedrale des Erzbistums Rijeka

Niederlande 
 Sint Vitus (Hilversum), die altkatholische Kirche in Hilversum
 Marktpleinkerk in Winschoten, auch: St. Vitus

Schweiz 
 in Merenschwand die Pfarrkirche St. Vitus

Slowenien 
 in Brezje die Basilika St. Veit (Bazilika Sv. Vida)
 St.-Vitus-Pfarrkirche in Šentvid, Ljubljana

Tschechien 
 in Prag der Veitsdom
 St. Veit (Český Krumlov)

Siehe auch 
 Vitos-Kapelle Gießen
 St.-Viti-Gymnasium Zeven

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)